Ламбина — деревня в Вагайском районе Тюменской области. Входит в Бегишевское сельское поселение.

География 
Деревня находится на берегу реки Шалейка. Деревня находиться в 200 метрах от посёлка Инжура и 800 метров от деревни Симонова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района